Az Amborellales rend a zárvatermők törzsébe tartozó rendszertani egység. Bár az APG II-rendszer osztályozásban még családként szerepelt (Amborellaceae) a zárvatermők legkorábban elkülönülő csoportjaként, az APG III-rendszertől kezdve már önálló rendként tárgyalják. A név mindösszesen egyetlen család egyetlen nemzetségének egyetlen faját takarja, az Új-Kaledóniában honos Amborella trichopoda nevű kétlaki, kisméretű fát vagy cserjét. A kis méretű virág szerkezete az ősi kétszikűekre jellemző, a lepellevelek elhelyezkedése spirális, számuk 5-8. A hím ivarú virágban a porzók száma 10-25, a nő ivarú virágban a magház felső állású, 5-6 termőlevélből nőtt össze.

Az Amborella azért különösen érdekes a növényrendszertannal foglalkozók számára, mert a molekuláris filogenetikai vizsgálatok következetesen az összes többi zárvatermő testvércsoportjaként helyezik el a törzsfában.

A korábbi rendszerezők legtöbbje (például Cronquist, Tahtadzsján és Dahlgren) a Laurales rendbe tartozó családként (Amborellaceae) írja le a fajt, bár Thorne a Magnoliales rendbe sorolta.

Törzsfa
Jelenleg a rendszertanászok az Amborella trichopoda-t a zárvatermők kládjának legalapibb helyzetű leszármazási vonalának tekintik. A rendszertanban az alapi helyzetű vagy bazális kifejezés olyan leszármazási vonalra utal, ami egy törzsfa alapjához közel ágazik le, tehát korábban, mint a többi leszármazási vonalak. Mivel az Amborella a zárvatermők között bazális helyzetű, a korai zárvatermők tulajdonságaira lehet következtetni azokból a tulajdonságokból, melyek jelen vannak a többi zárvatermőben, de nincsenek jelen az Amborella-ban. Ezek a tulajdonságok feltételezhetően az Amborella vonal leágazása után jöttek fejlődtek ki.

A már részletesen tanulmányozott modellszervezeteket, mint az Arabidopsis thaliana-t az alapi helyzetű zárvatermőkkel – Amborella, Nuphar (Nymphaeaceae), Illicium –, az egyszikűekkel és a később kifejlődött zárvatermőkkel (valódi kétszikűek) összehasonlító cikkben a kloroplasztisz-DNS komplementer szálának és a virágokat kódoló gének expresszált szekvenciaszakaszainak (EST, expressed sequence tag) feldolgozásával a következő kladogramot hozták létre.

A jelenkori virágos növényeknek ez a hipotetikus kapcsolati ábrája az Amborella-t az összes többi többi zárvatermő testvércsoportjaként, a nyitvatermőket pedig a zárvatermők monofiletikus testvércsoportjaként mutatja. Alátámasztja az elméletet, miszerint az Amborella a jelenleg ismert zárvatermők közül a legkorábban ágazott le a zárvatermők fő törzsfájáról. Van azonban némi bizonytalanság az Amborellaceae és a Nymphaeales kapcsolatában: az egyik elmélet szerint egyedül az Amborellaceae az összes többi zárvatermő monofiletikus testvércsoportja; a másik szerint az Amborellaceae és a Nymphaeales által formált klád alkotja ezt a testvércsoportot.

Az Amborella a virágos növények között elfoglalt különleges evolúciós helyzete miatt a US National Science Foundation projektet indított az Amborella trichopoda teljes genomjának szekvenálására, a genomszekvencia kezdeti változata 2013 decemberében került fel az online adatbázisba.

Jegyzetek

Források 
 National Tropical Botanical Garden (Hawaii, USA): Angol nyelvű részletes leírás fotókkal
  Amborellaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.  http://delta-intkey.com

Irodalom

További információk
 The Amborella Genome Sequencing Project 
 Amborellaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.  via Description language for taxonomy 
 Ancient plant provides clues to evolutionary mystery (National Science Foundation)
 National Tropical Botanical Garden (Hawaii, United States),  article with detailed photos of plants in cultivation
 Nova "First Flower" (transcript)
 NCBI Taxonomy Browser

Növényrendek
Zárvatermők
Új-Kaledónia növényvilága
Monotipikus taxonok